Kruse kan syfta på följande:

Kruse, ett efternamn, som den 31 december 2019 bars av 1 039 personer bosatta i Sverige
 Kruuse af Verchou, svensk friherrlig och grevlig ätt

Personer med efternamnet Kruse
 Amos Kruse (1876–1934), svensk civilingenjör och direktör 
 Anna Kruse, flera personer
 Anna Kruse (lärare)
 Anna Kruse (sångerska)
 Anna Lisa Odelqvist-Kruse (1925–2000), svensk textilkonstnär
 Carl Kruse, flera personer 
 Carl Kruse (handelsman) (1825–1877), svensk handelsman, fabriksidkare och riksdagsman
 Carl Kruse (militär)(1651–1732), svensk general
 Christian Kruse (1753–1827), eller Karsten Kruse, tysk historiker
 Christian Kruse (konstnär)
 Einar Kruse
 Einar Kruse (fotbollsspelare)
 Ellen Kruse
 Emil Kruse (född 1995), ishockeymålvakt
 Enevold Kruse (1554–1621), dansk adelsman, riksståthållare i Norge
 Frederik Vinding Kruse (1880–1963), dansk rättslärd, docent och författare
 Friedrich Karl Hermann Kruse (1790–1866), tysk historiker
 Gösta Kruse (1927–1973), svensk internationell elefanttränare
 Heinrich Kruse (1815–1902), tysk dramatiker och publicist
 Ivar Kruse (1924–2006), svensk bandyspelare
 Jannike Kruse
 Jens William Kruse
 John Kruse (1865–1914), svensk museiman och konsthistoriker
 Jonas Kruse (född 1966), svensk rallyförare och expertkommentator
 Kjell Kruse (född 1964), svensk bandyspelare och klubbdirektör
 Käthe Kruse (1883–1968), tysk docktillverkare och konsthantverkare
 Lars Kruse
 Laurids Kruse (1778–1839), dansk författare
 Line Kruse (född 1975) dansk skådespelare
 Line Damkjær Kruse (född 1988), dansk badmintonspelare
 Ludvig Kruse (1857–1935), svensk godsägare och riksdagsman
 Mads Kruse Andersenn (född 1978), dansk roddare
 Max Kruse, flera personer
 Max Kruse (fotbollsspelare) (född 1988), tysk fotbollsspelare
 Max Kruse (skulptör) (1854–1942) tysk skulptör 
 Mogens Kruse (1629–1678), dansk militär 
 Ole Kruse (1868–1948), dansk-svensk målare
 Patrik Kruse
 Pam Kruse
 Peder Mickelsen Kruse
 Peter Kruse (död 1645), tysk-svensk landshövding, stamfar för adelsätten Crusebjörn
 Robbie Kruse (född 1988), australisk fotbollsspelare
 Sigrid Kruse
 Sigurd Kruse
 Ulrik Kristian Kruse (1666–1727), norsk överste 
 Vibeke Kruse (ca 1609–1648) tysk-dansk kammarjungfru och kunglig mätress 
 Wilhelm Kruse

Referenser 

Svenska efternamn
Danska efternamn
Tyska efternamn